Vítězem se stal dvanáctý nasazený čínský pár Jen C’ a Čeng Ťie, po finálové výhře 2–6, 7–67, 6–3 nad nejvýše nasazenou dvojicí Lisa Raymondová a Samantha Stosurová.

Nasazené páry 
  Lisa Raymondová /  Samantha Stosurová (finále)
  Cara Blacková /  Rennae Stubbsová (čtvrtfinále)
  Jelena Lichovcevová /  Věra Zvonarevová (čtvrtfinále)
  Virginia Ruanová Pascualová /  Paola Suárezová (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Meghann Shaughnessyová (semifinále)
  Daniela Hantuchová /  Ai Sugijamová (3. kolo)
  Jelena Dementěvová /  Flavia Pennettaová (3. kolo)
  Liezel Huberová /  Francesca Schiavoneová (3. kolo)
  Šinobu Asagoeová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Gisela Dulková /  Maria Kirilenková (čtvrtfinále)
  Émilie Loitová /  Nicole Prattová (3. kolo)
  Jen C’ /  Čeng Ťie (vítězky)
  Anastasija Myskinová /  Dinara Safinová (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová /  Amélie Mauresmová (3. kolo, odstoupily)
  Eleni Daniilidouová /  Anabel Medinaová Garriguesová (1. kolo)
  Li Ting /  Sun Tchien-tchien ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

Australian Open 2006